Bansko brdo ili Banska kosa, izdužena uzvisina u sjeveroistočnom dijelu Baranje
 Banska kosa (mikroregija), jedna od 4 baranjske mikroregije